Die 22. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 27. November bis 5. Dezember 1998 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 1998/99.

Titelverteidiger war Rodney Eyles, der bereits in der zweiten Runde gegen Stefan Casteleyn ausschied. Casteleyn kam bis ins Halbfinale, in dem er Peter Nicol in drei Sätzen unterlag. Nicol erreichte damit nach 1997 sein zweites Weltmeisterschafts-Endspiel in Folge. Das zweite Halbfinale entschied Jonathon Power mit 3:1 gegen Anthony Hill für sich. Das Finale zwischen Power und Nicol endete mit 15:17, 15:7, 15:9 und 15:10 zugunsten Jonathon Powers, der damit erstmals Weltmeister wurde.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 64 Spielern.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Berichterstattung auf paderborner-squash-club.de
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1998/99
1998
Squashturnier in Doha